Sezon 1995/96 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 SM Caen
 Olympique Marsylia
 AS Nancy

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 we Francji
1996 we Francji